Nowa Dzielnica – historyczna część Łodzi
 Nowa Dzielnica – historyczna część Ostrowa Wielkopolskiego